Blahoslavený Amadeus IX. Savojský, (, ; 1435 Thonon-les-Bains – 30. března 1472 Vercelli) byl savojský vévoda, kníže z Piemontu, hrabě z Aosty a z Maurienne. Roku 1677 byl papežem blahořečen.

Život 
Narodil se jako prvorozený syn savojského vévody Ludvíka a Anny, dcery kyperského krále Januse. Roku 1452 byl oženěn se svou vrstevnicí Violantou, dcerou francouzského krále Karla VII. a jeho sestra Šarlota se roku 1451 či 1457 provdala za nevěstina bratra Ludvíka, následníka trůnu.

Amadeus byl neduživý, trpěl epilepsií a přemírou zbožnosti. Uvažoval i o vstupu do kláštera, od čehož pod vlivem své choti upustil. Roku 1465 převzal po otcově smrti vévodství, ale skutečnou vládu vykonávala Violanta. Zemřel v březnu 1472 ve Vercelli a byl pohřben v tamní katedrále.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam světců a mučedníků katolické církve

Externí odkazy 
 

Francouzští blahoslavení
Savojští vévodové
Savojští
Narození v roce 1435
Úmrtí 30. března
Úmrtí v roce 1472
Narození 1. února
Úmrtí ve Vercelli
Pohřbení v katedrále ve Vercelli
Muži